De periferie-districten, in het Grieks perifereiaki enotita, meervoud perifereiakes enotites zijn een bestuurslaag in Griekenland.

Griekenland is verdeeld in 13 periferieën, waarvan er negen op het vasteland liggen en vier uit eilanden bestaan. Aan het hoofd van een regio staat een periferiarch. Die verder onderverdeeld zijn in 74 periferie-districten. Daarnaast is er nog de autonome monnikenstaat Athos. 

De periferie-districten verschillen onderling niet veel in oppervlakte, echter wel in inwonersaantal.

Lijst van periferie-districten, onderverdeeld naar regio

Zie ook 
 ISO 3166-2:GR